Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Turnhout. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België. Dit overzicht geeft een overzicht van de straten waarvan de naam begint met A t/m K. Voor L t/m Z zie Lijst van onroerend erfgoed in Turnhout (L-Z).

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Antwerpen (provincie)

 
Turnhout